

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 16 podstawowych
 Ostrowite – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń 
 Ostrowite – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Ostrowite – kolonia wieś Ostrowite w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Ostrowite – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Ostrowite – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano 
 Ostrowite – osada w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pszczółki
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Suchy Dąb 
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno 
 Ostrowite – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Gniew 
 Ostrowite – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec 
 Ostrowite – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno 
 Ostrowite – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Ostrowite – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Jeziora w Polsce 
 Ostrowite – jezioro na Pojezierzu Południowopomorskim
 Ostrowite – jezioro na Pojezierzu Starogardzkim
 Ostrowite – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w powiecie gnieźnieńskim
 Ostrowite – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w powiecie słupeckim
 Ostrowite – jezioro na obszarze Parku Narodowego Bory Tucholskie w woj. pomorskim

Miejscowości na Białorusi 

 Ostrowite – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.

Zobacz też  
 Ostrowite Prymasowskie
 Dolne Ostrowite